Abortus spontaneus, spontán abortusz, vetélés;
Abortus arteficialis, művi abortusz, művi vetélés.